

Letteratura 
 Taiye Selasi – scrittrice e fotografa britannica di origine ghanese e nigeriana

Sport 
 Ransford Selasi – calciatore ghanese